Светлана Кузнецова — победительница соревнований.

Прошлогодняя победительница — Ким Клейстерс — защищала свой титул в качестве второй ракетки турнира, но уступила во втором раунде.

Посев 
Все сеянные теннисистки начинают турнир со второго раунда.

  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Ким Клейстерс (Второй раунд)
  Жюстин Энен-Арденн (Второй раунд)
  Мария Шарапова (Финал)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд, отказ)
  Винус Уильямс (Отказ)  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
  Николь Вайдишова (Отказ) ''' Светлана Кузнецова (Титул)
  Даниэла Гантухова (Третий раунд)
  Ана Иванович (Четвёртый раунд)
  Елена Лиховцева (Третий раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд (Третий раунд)
  Флавия Пеннетта (Отказ)''

<li>  Динара Сафина (Второй раунд)
<li>  Натали Деши (Второй раунд)
<li>  Мария Кириленко (Четвёртый раунд)
<li>  Ай Сугияма (Четвертьфинал)
<li>  Татьяна Головин (Полуфинал, отказ)
<li>  Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
<li>  Мартина Хингис (Третий раунд)
<li>  Елена Янкович (Второй раунд)
<li>  Хисела Дулко (Второй раунд)
<li>  Клара Коукалова (Третий раунд)
<li>  Катарина Среботник (Третий раунд)
<li>  Луция Шафаржова (Второй раунд)
<li>  Марион Бартоли (Третий раунд)
<li>  Шахар Пеер (Второй раунд)
<li>  София Арвидссон (Четвёртый раунд)
<li>  Квета Пешке (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

NASDAQ-100 Open 2006